Hölzlhof ist der Ortsname von

 Hölzlhof (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hölzlhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Holzhof